Jabbin — это кроссплатформенный XMPP-клиент с открытым исходным кодом, который позволяет обмениваться сообщениями, а также осуществлять бесплатно телефонные звонки ПК ↔ ПК, используя VoIP поверх протокола XMPP.

Разработка 
Программа базируется на XMPP-клиенте Psi. Оба написаны на C++ и используют кроссплатформенную библиотеку Qt для предоставления пользовательского интерфейса.

Как и Psi, Jabbin использует коммуникационный протокол XMPP, и библиотеку Jingle для P2P VoIP-соединений.

Jabbin включил поддержку Jingle из Psi (где она до сих пор экспериментальная) с дополнительной поддержкой Windows и использует свободный голосовой кодек Speex.

Возможности 
Jabbin позволяет обмениваться сообщениями по протоколу XMPP и совершать бесплатные голосовые звонки.

Программа кроссплатформенная с версиями под Linux и Windows.
Порт для Mac OS X находится в разработке.

История 
Первая версия, 1.0, была выпущена в декабре 2005 года и базировалась на находящемся в разработке Psi 0.10.

Телефонные звонки были организованы через TINS-расширение к XMPP.

С версии 2.0 поддержка Jingle была перенесена из Psi и расширена для работы в Windows.

Поддержка Jingle заменила TINS.

Для версии 3, Jabbin планирует поддерживать видеозвонки.

Обзоры в прессе

Ссылки 
 Официальный сайт (Больше не доступен)
 Jabbin на SourceForge

Свободные программы мгновенного обмена сообщениями
Приложения, использующие Qt
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на C++